Trabalza ist der Familienname folgender Personen:

 Ciro Trabalza (1871–1936), italienischer Literaturkritiker 
 Folco Trabalza (1913–1993), italienischer Diplomat